III liga polska w piłce nożnej (1978/1979) – 27. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 115 drużyn (o 3 więcej niż w poprzednim sezonie) grających w 8 grupach.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 33 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Beniaminkowie 

 awans bezpośrednio (18): Arka II Gdynia, Bałtyk Koszalin, Celuloza Kostrzyn, Czuwaj Przemyśl, Dozamet Nowa Sól, Grunwald Ruda Śląska, Lech II Poznań, ŁTS Łabędy, Motor Praszka, Naprzód Jędrzejów, Pogoń II Szczecin, Pogoń Prudnik, Pogoń Staszów, Skawinka Skawina, Stal FSO Warszawa, Stal Sanok, Warfama Dobre Miasto
 awans po barażach (14): Cuiavia Inowrocław, Czarni Radom, Elana Toruń, Gwardia Białystok, Lech Rypin, Lechia Tomaszów Mazowiecki, Metal Tarnów, Mławianka Mława, Obra Kościan, Pafawag Wrocław, Tomasovia Tomaszów Lubelski, Victoria Wałbrzych, Zagłębie Konin, Żyrardowianka Żyrardów

Pogoń Siedlce została dokooptowana do rozgrywek już po rozegraniu pierwszej kolejki, mimo przegranego barażu o awans do III ligi z Czarnymi Radom.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

 Pogoń Siedlce została dokoptowana do rozgrywek już po rozegraniu pierwszej kolejki (PZPN pozytywnie rozpatrzył protest Pogoni, która w poprzednim sezonie przegrała baraż o awans do III ligi z Czarnymi Radom)

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Tarnovia Tarnów została przeniesiona z grupy IV

Grupa VI 
Tabela końcowa:

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1978 w polskim sporcie
1979 w polskim sporcie